Frank Adams peut désigner :
  (1853-1932), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Frank Dawson Adams (1859-1942), géologue canadien ;
 Frank Adams (1930-1989), mathématicien britannique.